Son Gokû () est une des transcriptions possibles d'un personnage de plusieurs œuvres asiatiques :

 Son Goku, le personnage principal du manga  créé en 1984 ;
 Son Goku, le personnage principal du manga  ;
 Sengoku, le personnage principal de l'anime  ;
 Son Gokû, un des neuf  du manga Naruto.